Andrelino Rodrigues de Moraes (Anápolis,  — Goiânia,17 de julho de 1961) foi um político brasileiro e um dos primeiros industriais do município de Goiânia/GO.

Prefeito da cidade de Campinas, hoje bairro de Goiânia, lutou pela transferência da capital do estado e doou terreno para a sua edificação.

Ocupou o cargo de juiz municipal. Em sua homenagem foi erguido um busto na Avenida Goiás, em Goiânia.

Naturais de Anápolis
Prefeitos de municípios de Goiás